НБА в сезоне 1991/1992 — 46-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионом стала команда «Чикаго Буллз». В финале «Буллз» победили в шести играх команду «Портленд Трэйл Блэйзерс» и во второй раз подряд завоевали кубок Ларри О’Брайена.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1991-92 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1991/1992